Teresa Isabel Oliveira Duarte (30 de julho de 1983) é uma desportista lusitana de bodyboard.

Seu treinador físico é Alexandre Nico e seu treinador técnico é Nuno Amado.

1999: Vice-Campeã Nacional de Esperanças
2000/2001 Bi-Campeã Nacional de Esperanças
2000 Vice-Campeã Europeia Júnior pela Selecção Nacional
2001 Campeã de Esperanças da Taça de Portugal
2002 e 2004 Campeã Sénior da Taça de Portugal
2004 TOP 16 Mundial

Teresa duarte
Mulheres surfistas